Die Saison 1988/89 der Volleyball-Bundesliga war die fünfzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der TSV Bayer Leverkusen wurde Deutscher Meister. Frankfurt und Türk Gücü München mussten absteigen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende neun Mannschaften in der Bundesliga:
 VdS Berlin
 SC Fortuna Bonn
 Eintracht Frankfurt
 VfB Friedrichshafen
 Hamburger SV
 TSV Bayer Leverkusen
 Moerser SC
 VBC Paderborn
 TSV 1860 München

Der SV Türk Gücü München war als zehnter Verein qualifiziert, zog sich aber kurz vor dem Saisonbeginn zurück und stand vorzeitig als erster Absteiger fest. Aufsteiger aus dem Norden waren Moers und Paderborn. Der Süd-Aufsteiger Orplid Frankfurt wechselte vor der Saison zu Eintracht Frankfurt.

Ergebnisse 
Nach der Hauptrunde gab es eine Playoff-Runde, um den neuen Meister zu ermitteln.

Hauptrunde

Play-offs

Literatur 
 Deutsche Volleyball-Zeitschrift,25 Jahre Bundesliga Männer, 1998, S. 13

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga
 Ranglisten 1989 (PDF; 5,1 MB)

1988/89
Volleyballsaison 1988/89